Лопуховка — название населённых пунктов:

Россия 
 Лопуховка — село в Руднянском районе Волгоградской области.
 Лопуховка — село в Кизлярском районе Дагестана.
 Лопуховка — село в Бессоновском районе Пензенской области.
 Лопуховка — село в Никольском районе Пензенской области.
 Лопуховка — село в Вольском районе Саратовской области.
 Лопуховка — село в Аткарском районе Саратовской области.
 Лопуховка — посёлок в Аткарском районе Саратовской области.

См. также 
 Лопуховка — железнодорожная станция Приволжской железной дороги на участке Аткарск — Ртищево Саратовской области.